Torneo Clausura 2012 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2012 en Argentina.
 Torneo Clausura 2012 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2012 en Chile.
 Torneo Clausura 2012 en Colombia.
 Torneo Clausura 2012 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2012 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2012 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2012 en Honduras.
 Torneo Clausura 2012 en México.
 Torneo Clausura 2012 en Nicaragua
 Torneo Clausura 2012 en Panamá.
 Torneo Clausura 2012 en Perú.
 Torneo Clausura 2012 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2012 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2012 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Apertura 2012, .
 Torneo Clausura 2011, .